Hakai (破戒) – romanzo di Tōson Shimazaki del 1906
 La colpa (Hakai) – film del 1962 diretto da Kon Ichikawa